Resolve (álbum) - sétimo álbum de estúdio da banda de punk rock califórniana Lagwagon
Resolve (canção) - terceiro single da banda Foo Fighters de seu álbum In Your Honor

Desambiguação